Samuel ou Sammy Wilson peuvent aussi faire référence à :

Hommes politiques 
 Samuel Wilson (1832-1895), homme politique britannique ;
 Samuel Franklin Wilson (1845-1923), homme politique et juge de la Confédération américaine ;
 Samuel Herbert Wilson (1873-1950), gouverneur colonial britannique de Trinité-et-Tobago ;
 Samuel Davis Wilson (1881-1939), américain, maire de Philadelphie ;
 Sammy Wilson (né en 1953), homme politique nord-irlandais ;

Sportifs 
 Sammy Wilson (1931-2014), footballeur écossais ;
 Sammy Wilson (né en 1936), footballeur nord-irlandais ;
 Samuel Wilson (né en 1983), footballeur nicaraguayen ;

Personnage de fiction 
 Samuel Thomas Sam Wilson, personnage de Marvel, alias Faucon ;

Autres 
 Samuel Wilson (1766-1854), commerçant américain, à l'origine du symbole de l'Oncle Sam ; 
 Samuel J. Wilson (1828-1883), ecclésiastique et académicien américain ;
 Samuel B. Wilson (1873-1954), avocat et juge américain du Minnesota ;
 Samuel Alexander Kinnier Wilson (1878-1837), neurologue britannique ;
 Samuel V. Wilson (1923-2017), militaire américain, spécialiste en services secrets ;
 Samuel Grayson Wilson (né en 1949), juge fédéral américain.